A Federação Portuguesa de Desportos no Gelo é o órgão que promove o desenvolvimento do hóquei, da patinagem artística no gelo e do hóquei em linha, comandando competições nacionais e a seleção nacional de hóquei.

História
A 25 de Março de 1998, oficializou-se a constituição da Associação Nacional de Desportos no Gelo e Inline Hockey (ANDG) no Cartório Notarial da Baixa da Banheira.

A 8 de Abril de 1998, formalizou-se o pedido de inscrição no Registo Nacional de Clubes e Federações Desportivas e o pedido de obtenção do Estatuto de Associação Promotora de Desporto (APD), o que representava o reconhecimento oficial da Administração Pública, junto do Centro de Estudos e Formação Desportiva, em Lisboa.

A 14 de Maio de 1998, sai a publicação da constituição da associação no Diário da República.

Mais tarde, de acordo com a lei, algumas alterações foram feitas aos Estatutos e também o nome foi modificado para a actual denominação, «Federação Portuguesa de Desportos no Gelo, A.P.D.», tendo sido feita nova escritura pública no 9º Cartório Notarial de Lisboa, a 9 de Junho de 1999, com publicação em Diário da República de 23 de Julho de 1999.

Portugal
Gelo
Desportos de inverno de Portugal
Fundações em Portugal em 1998